Iwannek ist der Name von

 Niklas Iwannek (* 1990), deutscher Schauspieler
 Michael Iwannek (* 1963), deutscher Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Sänger
 Udo Iwannek (* 1956), deutscher Journalist, Filmregisseur und Sachbuchautor